Alkione – gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, w gromadzie Plejady
 Alkione (gr. Alkyone, łac. Alcyone) – w mitologii greckiej jedna z Plejad
 Alkione (gr. Alkyone, łac. Alcyone) – w mitologii greckiej córka Eola, żona Keyksa
 Alkione (Kleopatra) – w mitologii greckiej córka Idasa

Zobacz też 

 Alcyone – statek badawczy